Tankovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Тънково) :
Tankovo, village bulgare de l'obchtina de Nessebar, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Tankovo, village bulgare de l'obchtina de Stambolovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;